Шадюри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Бланзак-Поршрес. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16072.

Коммуна расположена приблизительно в 410 км к юго-западу от Парижа, в 125 км южнее Пуатье, в 18 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 521 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 320 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 247 были экономически активными, 73 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 69,4 %). Из 247 активных работали 230 человек (114 мужчин и 116 женщин), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 73 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Сатюрнен (XII век). Памятник истории с 1925 года
 Усадьба Пюигати (XV век). Памятник истории с 1987 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта